En Pologne, Miłaków peut faire référence à :

 Miłaków, village de la voïvodie de Łódź
 Miłaków, village de la voïvodie de Lubusz
 Miłaków, village de la voïvodie de Sainte-Croix